Александровский рудник (Донецк) — Александровка (современный Донецк), угольный
 Александровский рудник (Кривой Рог) — Кривой Рог, железорудный
 Александровский рудник (Сахалин) — Сахалин, угольный